Cadlina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1878. Cadlina ingår i familjen Chromodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Cadlina